Теофил Михайлович Павликов (7 августа 1821, Бережаны, Королевство Галиции и Лодомерии, Австрийская империя — 17 июля 1905, Львов, Австро-Венгрия) — педагог, греко-католический священник, политический и общественный деятель, русофил.

Биография 

Родился 7 августа 1821 в семье священника в Бережанах.

Учился в Бережанской гимназии Закончил Львовскую духовную семинарию, был рукоположен в 1846 году. С 1846 года администратор прихода Дунаев вблизи Бережан, настоятель Бережан (1846—1858, или с 1847 года), одновременно учитель в Бережанской гимназии (первый преподаватель русского (украинского) языка). С 1858 года настоятель Успенской церкви в Львове, с 1869 года львовский декан, каноник митрополичьей капитулы.

Авторитетный лидер русофилов, входил в состав провода многих русофильских обществ, первый председатель «Русского совета», в 1880—1884 годах возглавлял «Общество им. М. Качковского».

Личный архив хранится в Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника.

Общественно-политическая деятельность 
Посол в Сейм в 1861—1866 (округ Бережаны — Перемышляны, IV курия, входил в «Русского клуба»), 1867—1869 (округ Подгайцы — Козова, IV курия, входил в «Русского клуба»), 1873—1876 (округ Белз — Угнев — Запорожье, IV курия, входил в «Русского клуба», избранный вместо Иосифа Яюса, полномочия которого не были утверждены) годах. Один из самых способных и самых активных парламентариев. Посол в Рейхсрате в 1873—1879 годах.

Автор статей в прессе, казначей «Русской рады».

Умер во Львове 17 июля 1905 года.

Примечания

Источники 
 Пиндус Б., Хаварівський Б. Павликів Теофіль Михайлович // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2008. — Т. 3: П — Я. — С. 7. — ISBN 978-966-528-279-2.
 Чорновол І. 199 депутатів Галицького Сейму. — Львів: Тріада плюс, 2010.
 "Wykaz Członków Sejmu krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież wielkiego xięstwa Krakowskiego 1863", Lwów 1863
 Stanisław Grodziski - "Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993, ISBN 83-7059-052-7

Священники УГКЦ
Послы Австрийского парламента
Выпускники Бережанской гимназии
Послы Галицкого сейма 1-го созыва
Послы Галицкого сейма 2-го созыва
Послы Галицкого сейма 3-го созыва
Деканы УГКЦ
Умершие во Львове
Галицкие русофилы